Brohl bezeichnet: 
 Brohl, Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Brohl (Brohl-Lützing),  Ortsteil der Gemeinde Brohl-Lützing, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Brohl-Lützing, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Brohl ist der Familienname folgender Personen: 
 Elmar Brohl (* 1935), deutscher Architekt und Historiker.
 Hubert Brohl (1913–2006), deutscher Badmintonspieler und Sportfunktionär
 Ingo Brohl (* 1976), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Ursula Brohl-Sowa (* 1955), deutsche Polizeipräsidentin

Siehe auch
 Brohlbach
 Broel
 Bröhl
 Bröl (Begriffsklärung)
 Prohl